Го́вард Хо́джкин ( 6 августа 1932, Лондон — 9 марта 2017, Лондон) — британский живописец и график, один из наиболее выдающихся колористов своего поколения. Его абстрактные картины, часто небольшого формата, основаны на реальных событиях (как правило, это впечатления от встреч с людьми).

Биография 
Родился в семье Элиота Ходжкина (1905—1973) и его жены Кэтрин. Художник много путешествовал, несколько раз посещал Индию. Пристрастие художника к декоративным бордюрам и плоским цветовым участкам отражает восхищение индийской миниатюрой.

Его первая персональная выставка состоялась в Лондоне в 1962 году.

Являлся одним из попечителей Галереи Тейт и Национальной галереи. В 1984 художник представлял Великобританию на Венецианской биеннале, в 1985 удостоен Премии Тёрнера, а в 1992 посвящён в рыцари.

Одним из его учеников был Эдвард Пайпер (1938—1990).

Образование 
 Camberwell School of Art (1949)
 Bath Academy of Art, Коршэм (1950—1954).

Стиль 
В начале 1970-х стиль художника стал более спонтанным, со смутно угадывающимися образами, яркими цветами и смелыми формами. Его работы можно назвать «полуабстрактными», их часто сравнивают с живописью Матисса.

Личная жизнь 
В 1955 году женился на Джулии Лейн, от которой у него родилось двое детей. Однако с осознанием Ходжкиным своей гомосексуальности, брак распался. Около 25 лет, до самой смерти, он прожил со своим партнером, музыкальным критиком Энтони Питти. Они жили в четырехэтажном доме в Блумсбери, недалеко от Британского музея.

Персональные выставки

Репутация и признание 
О художнике писали Сьюзен Зонтаг, Брюс Чатвин и др.

Источники 
 Путеводитель по искусству под редакцией Яна Чилверса

Примечания

Ссылки 
 Галерея Гагосяна
 ArtFacts
 Художественный институт Чикаго
 Walker Art Center, Миннесота
 Музей современного искусства, Нью-Йорк

Художники Великобритании
Художники-абстракционисты Великобритании
Лауреаты премии Тёрнера